Ганс Фольц (; ок. 1435, Вормс — январь 1513) — немецкий мейстерзингер, поэт, драматург и врач периода позднего средневековья или раннего Возрождения.

Был гражданином Нюрнберга, христианином. Автор двенадцати фастнахтшпилей (коротких пьес, которые изображали мир людей в средневековом обществе, фермеров, священников и буржуазию). Часто выводил в своих многочисленных фарсах и фастнахтшпилях евреев в весьма непривлекательном свете. К таковым относятся его пьесы «Die Alt und die Neu Ehe» и «Der Juden Messias».

Его Meisterlieder (тип песни), которых он написал около тысячи, в основном были посвящены библейским темам («Busse Adams und Evas», 1480, и др.). Он также составил диспут в рифмах между евреем и христианином (1479) во славу христианства и в поругание иудаизма.

Его образ выведен в опере Рихарда Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры» под именем Ганса Фольца, медника.

Примечания

Ссылки 
 

Немецкие поэты
Немецкие драматурги
Драматурги XV века
Драматурги XVI века
Поэты по алфавиту
Драматурги по алфавиту
Медики XV века
Медики XVI века
Медики Германии
Драматурги Германии
Поэты Германии